Bacchides (Plautus), een blijspel
 Bacchides (generaal), een Griekse generaal